Freimersheim (Palts)
 Freimersheim (Rheinhessen)